Series 40, een softwareplatform en user interface voor Nokia-telefoons
 S40 (treinlijn), een lijn van S-Bahn Zürich in Zwitserland
 Volvo S40, een automodel van Volvo
 SABCA S.40, een vliegtuigmodel